Singapur z powodu niewielkich rozmiarów oficjalnie nie ma podziału administracyjnego. Jednak z racji gospodarczych jest w nim 5 stref gospodarczych – regionów, które dzielą się na 55 poddystryktów (ang. Planning Areas of Singapore).

Regiony

Planning Areas of Singapore

Geografia Singapuru